Берло — те саме, що скіпетр.
 Арсеній Берло (світське ім'я — Берло Андрій Іванович) (* кін. 70-х— поч. 80-х рр. XVII ст. — 1744) — викладач, єпископ Мстиславський, Оршанський і Могильовський, Переяславський і Бориспільський, засновник Переяславського колегіуму.
 Берло Василь Іванович (*близько 1665 — †до 1743) — сотник Вороньківської сотні, рідний брат по батькові Арсенія Берла.
 Берло Ганна Львівна (1859—1942) — український історик, філолог, педагог.

Прізвища